Spectre (pel·lícula de 2015), pel·lícula de suspens i d'acció de 2015 de la sèrie de James Bond
 Spectre (vulnerabilitat), vulnerabilitat de maquinari que afectava a processadors amb execució especulativa que permetia a un procés maliciós accedir al contingut de memòria d'un altre procés
 Spectre (cançó), cançó del grup britànic Radiohead llançada com a senzill per descàrrega digital 
 SPECTRE, organització criminal fictícia secreta i internacional
 The Spectre Bridegroom, curtmetratge mut de l'Éclair, basat en el relat homònim de Washington Irving, estrenat el  1913 i dirigit per Étienne Arnaud